

Cinéma 
Les Lettres est le titre de plusieurs films :
 Les Lettres, film muet français réalisé par Léonce Perret, sorti en 1910 ;
 Les Lettres, film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1914 ;